Ел Дестељо има више значења:

 Ел Дестељо (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Дестељо (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику